Andrássy út a következő településeken található:

 Andrássy út, Békéscsaba
 Andrássy út, Budapest
 Andrássy út, Hódmezővásárhely
 Andrássy Gyula utca, Miskolc